Kurihara bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Kurihara (Han)
 die japanische Stadt Kurihara

Kurihara ist der Familienname folgender Personen:
 Ayane Kurihara (* 1989), japanische Badmintonspielerin
 Harumi Kurihara (* 1947), japanische Köchin
 Hitomi Kurihara (* 1981), japanische Schauspielerin
 Katsushi Kurihara (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Kurihara (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kimiko Kurihara (* 1946), japanische Politikerin
 Koji Kurihara (* 1964), japanischer Leichtathlet
 Komaki Kurihara (* 1945), japanische Schauspielerin
 Megumi Kurihara (* 1984), japanische Volleyballspielerin
 Kurihara Sadako (1913–2005), japanische Schriftstellerin
 Shigeru Kurihara (* 1970), japanischer Turner
 Kurihara Yūkō (1920–2010), japanischer Politiker
 Tōru Kurihara (* 1978), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yūzō Kurihara (* 1983), japanischer Fußballspieler